International Country Cuneo 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся в итальянском городе Кунео, параллельно второй неделе Уимблдона.

Соревнования проводились 27 июня — 3 июля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ализе Корне (№ 69 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Финал

Факты 
 Анна Татишвили выигрывает свой 1й в сезоне и 6й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Аранча Рус уступает свой 3й в сезоне и 5й за карьеру финал на соревнованиях тура федерации.

Парный разряд 
{{Турнир16-Теннис3-bye
|RD1=Первый раунд
|RD2=1/4 финала
|RD3=1/2 финала
|RD4=Финал
| score-width=15
| team-width=155
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= П.Мартич  И.Шенолу
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6'''
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М.Ору  Н.Клерико
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=

Факты 
 Мэнди Минелла выигрывает свой 1й титул в сезоне и 4й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Штефани Фёгеле выигрывает свой 1й титул в сезоне и 4й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 International Country Cuneo

 Цикл женских турниров ITF 2011

 Портал: Теннис

Италия
Теннис
Июнь 2011 года
Июль 2011 года
2011